Маунт Айза () е град в Североизточна Австралия, щат Куинсланд. Административен център на район Сити оф Маунт Айза. Според Австралийската статистическа служба към 31 декември 2012 г. има 22 785 жители.

Климат

Личности

Родени 
 Джерард Дентън – крикетист
 Джими Годтард – състезател по американски футбол
 Грег Норман – голфист
 Патрик Рафтър – австралийски тенисист
 Карл Уеб – състезател по американски футбол

Източници

Външни препратки 
  Официален сайт
 Времето на града // sinoptik.bg

Градове в Куинсланд